Pike megye (Alabama)
 Pike megye (Arkansas)
 Pike megye (Georgia)
 Pike megye (Illinois)
 Pike megye (Indiana)
 Pike megye (Kentucky)
 Pike megye (Mississippi)
 Pike megye (Missouri)
 Pike megye (Ohio)
 Pike megye (Pennsylvania)